Монтарло́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 70 км на південний схід від Парижа, 26 км на південний схід від Мелена.

Історія 

1 січня 2016 року Монтарло, Епізі i Орванн було об'єднано в новий муніципалітет Море-Луен-е-Орванн.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 103 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 253,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Монтарло на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сена і Марна

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Сена і Марна